Смольники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Смольники — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Смольники — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Смольники — деревня в Артёмовской волости Невельского района Псковской области.
 Смольники — деревня в Плисской волости Невельского района Псковской области.
 Смольники — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Смольники — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.